Barbolla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbolla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Barbolla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar